Ко́рча () — область на юго-востоке Албании. Административный центр — город Корча.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 4 округа:

Население — 220 357 человек (2011), площадь — 3711 км².
Одна из областей компактного проживания коренного греческого населения. По данным 2011 г. греки составляли 49 % населения.

Граничит с областями:
 Гирокастра на юго-западе
 Берат на западе
 Эльбасан на северо-западе

См. также
 Евлогий (Курилас)

Примечания

Источники 
 Округа Албании 

Области Албании
Кутмичевица